Giorgos Kechagioglou (, * 24. Februar 1947 in Thessaloniki) ist ein griechischer Neogräzist.

Leben 
Kechagioglou studierte von 1965 bis 1969 Philologie an der Aristoteles-Universität Thessaloniki, von 1977 bis 1979 absolvierte er am Institut Néohellénique der Université Paris-Sorbonne; an der École pratique des hautes études, 4e section, und der École des hautes études en sciences sociales in Paris ein Aufbaustudium in Literaturgeschichte und Literaturtheorie, Semiotik und Komparatistik. Promoviert wurde er 1979 an der Universität Thessaloniki. Schon von 1975 an lehrte er dort Neugriechische Philologie, seit 1989 war er dort ordentlicher Professor. 2012 wurde er emeritiert.

Kechagioglou arbeitet zur neugriechischen Literatur vom 12. Jahrhundert an, insbesondere zur zyprischen Literatur. Er hat unter anderem eine Ausgabe der Geschichte des Ptocholeon, eine Studie zum Apokopos, eine Ausgabe der Erzählungen der Halima, eine Ausgabe der spätmittelalterlichen und neueren griechischen Fassungen der Historia Apollonii regis Tyri und der ersten bekannten griechischen Übersetzung von Der tüchtige Edelmann Don Quichote von der Mancha von Miguel de Cervantes sowie eine Einführung in die Dichtung des Dionysios Solomos sowie Studien zu Vasilios-Miltiadis Nikolaïdis (1815 oder 1817–1903) und dem zyprischen Schriftsteller Kostas Mondis (1914–2004) vorgelegt.

Schriften (Auswahl) 
 Κριτική έκδοση της Iστορίας Πτωχολέοντος (= Θέματα υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής λογοτεχνίας). Dissertation, Thessaloniki 1978 (= Eπιστημονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παράρτημα, 22). – Kritische Ausgabe des Ptocholeon.
 Kώστας Mόντης, Aνθολόγηση από τις “Στιγμές” (1958–1975). Kέδρος, Athen 1978. – Blütenlese aus den Punkten (1958–1975)
 Aπόκοπος - Aπολλώνιος - Iστορία της Σωσάννης. Eρμής, Athen 1982 [= Λαϊκά Λογοτεχνικά Έντυπα, 1] – Apokopos – Apollonios – Geschichte der Sosanna
 Tα Παραμύθια της Xαλιμάς. A. Aραβικόν Mυθολογικόν. 4 Bände, Ermis / Εstia, Athen 1988–1994. – Die Erzählungen der Halima
 Tζώρτζης (M)πουστρούς (Γεώργιος Bο(σ)τρ(υ)ηνός ή Bουστρώνιος), Διήγησις Kρονίκας Kύπρου. Kριτική Έκδοση, Eισαγωγή, Σχόλια, Γλωσσάρι, Πίνακες και Eπίμετρο. Kέντρο Eπιστημονικών Eρευνών, Lefkosia 1997 (= Πηγές και μελέτες της κυπριακής ιστορίας, XXVII). – Erzählung der Chronik Zyperns
 Eισαγωγή στην ποίηση του Σολωμού. Eπιλογή κριτικών κειμένων. Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, Iraklio 1999. – Einführung in die Dichtung des Solomos. Auswahl kritischer Texte
 H παλαιότερη πεζογραφία μας. Aπό τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 2 Bände, Σοκόλης, Athen 1999. – Unsere ältere Prosa. Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg
 Bασίλειος-Mιλτιάδης Nικολαΐδης, Aλι-Xουρσίντ μπεης. Eπεισόδιον της Eλληνικής Eπαναστάσεως. Nεφέλη, Athen 2001 (= H Πεζογραφική μας Παράδοση, A ́, 61) . Nefeli, Athen 2001. – Ali–Hoursid Bey. Eine Episode aus dem griechischen Aufstand
 Aπολλώνιος της Tύρου: Yστερομεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές μορφές. Kριτική έκδοση, με Eισαγωγές, Σχόλια, Πίνακες λέξεων-Γλωσσάρια και Eπίμετρα. 3 Bände, Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη), Thessaloniki 2004. – Spätmittelalterliche und neuere griechische Fassungen
 Mιχαήλ Tσερβάντες, O επιτήδειος ευγενής Δον Kισότης της Mάντσας. H πρώτη γνωστή ελληνική μετάφραση έργου του Cervantes (τρίτη δεκαετία του 18ου αιώνα;). Iνστιτούτο Nεοελληνικών Eρευνών / Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Athen 2007 (= Πηγές της Nεοελληνικής Γραμματείας και Iστορίας - I). – Der tüchtige Edelmann Don Quichote von der Mancha
 Από τον ύστερο μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Thessaloniki 2010. – Vom späten Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert. Einführung in die älteren Texte der neugriechischen Literatur
 Πτωχολέων. Θεσσαλονίκη, Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη), Thessaloniki 2011. – Ptocholeon

Weblinks 
 
 lit.auth.gr: Kechagioglou Georgios (CV und Publikationsliste, Englisch)
 lit.auth.gr: Kechagioglou Georgios (CV und Publikationsliste, Griechisch)
 biblionet.gr: Κεχαγιόγλου, Γιώργος, 1947- (mit Photographie)

Neogräzist
Grieche
Geboren 1947
Mann